Carlson Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Carlson Lake (Denali Borough, Alaska)
 Carlson Lake (Matanuska-Susitna Borough, Alaska)
 Carlson Lake (Valdez-Cordova, Alaska)
 Carlson Lake (Illinois)
 Carlson Lake (Aitkin County, Minnesota)
 Carlson Lake (Crow Wing County, Minnesota)
 Carlson Lake (Itasca County, Minnesota)
 Carlson Lake (Kandiyohi County, Minnesota)
 Carlson Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Carlson Lake (North Dakota)